Por Flint pode estar à procura de:
Keith Flint - membro da banda britânica The Prodigy
Flint (Star Wars) -  personagem do filme Star Wars
Rio Flint - rio no estado de Michigan, Estados Unidos
Flint (Michigan) -  cidade no estado de Michigan, Estados Unidos

Desambiguação